Феминистская инициатива может означать:

  — датская политическая партия.
  — норвежская политическая партия.
 Феминистская инициатива (Швеция) — шведская политическая партия.